Фала́ссий ( — «морской») — мужское личное имя.

Известные носители 
 Фалассий Сирийский (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный. Память — .
 Фалассий Ливийский (VI век — около 660 года)  —  настоятель одного из монастырей в Ливийской пустыни, преподобный. Память  — .